Il doppio dell'East West Bank Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Yayuk Basuki e Caroline Vis erano le detentrici del titolo, ma hanno perso nel 1º turno contro Chanda Rubin e Irina Spîrlea.

Martina Hingis e Nataša Zvereva hanno battuto in finale 6–4, 6–2 Tamarine Tanasugarn e Olena Tatarkova.

Teste di serie
 Martina Hingis /  Nataša Zvereva (campionesse)
 Alexandra Fusai /  Nathalie Tauziat (primo turno)
 Yayuk Basuki /  Caroline Vis (primo turno)
 Arantxa Sánchez Vicario /  Patricia Tarabini (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

East West Bank Classic 1998